Курлов Василь Миколайович (1909—1986) — радянський господарник, Герой Соціалістичної Праці.
 Курлов Михайло Григорович (1859—1932) — доктор медичних наук, ректор Томського університету (1903—1906).
 Курлов Павло Григорович (1860—1923) — російський державний діяч, генерал-лейтенант.